Charles Cioffi (né en 1935), acteur américain d'origine italienne ;
 Frank Cioffi (1928-2012), philosophe et écrivain américain d'origine italienne ;
 Patrizia Ciofi (née en 1967), soprano italienne.

Autres 
 Palazzo Cioffi, un palais de Naples.
 (13848) Cioffi, un astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme italien